Termin Hondroitinsulfataza ima više značenja.

 N-acetilgalaktozaminska 4-sulfataza, enzim
 Iduronatna 2-sulfataza, enzim
 N-acetilglukozaminska 6-sulfataza, enzim
 N-sulfoglukozaminska 3-sulfataza, enzim